

Куниці — гміна в Леґницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Куниці — село в гміні Куниці Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Куниці — село в гміні Слубиці Слубицького повіту Любуського воєводства
 Куниці — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Куниці — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Куниці — село в гміні Войцеховиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Населені пункти в Чехії:

 Куниці (Бланско)
 Куниці (Прага-схід)